

Cinema 
 Amar – film messicano del 2009
 Amar – film spagnolo del 2017

Geografia 
 Djillali Ben Amar – comune dell'Algeria, provincia di Tiaret
 Distretto di Sidi Amar – distretto dell'Algeria, provincia di Tipasa
 Mekmen Ben Amar, o Makmen Ben Amer – comune dell'Algeria, provincia di Naâma
 N'zalat Bni Amar – centro abitato e comune rurale del Marocco, regione di Fès-Meknès
 Sidi Amar – centro abitato e comune rurale del Marocco, regione di Béni Mellal-Khénifra
 Sidi Amar – comune dell'Algeria, nella provincia di Tipasa
 Sidi Amar – comune dell'Algeria, provincia di Saida
 Sidi Ahmed Ou Amar – centro abitato e comune rurale del Marocco, regione di Souss-Massa

Onomastica
 Amar – nome proprio di persona indiano maschile
 Amar – variante bosniaca del nome proprio di persona arabo Ammar

Persone 
 Amar – rapper tedesco-romeno
 Amar-Sin (...-...) – sovrano sumero della terza dinastia di Ur
 Anandyn Amar ((1886-1941) – politico mongolo
 Antonio José Amar y Borbón (1742-1826) – ufficiale spagnolo
 Armand Amar (1953) – compositore israeliano
 Denis Amar (1946) – regista francese
 Jean-Pierre-André Amar, o Jean-Baptiste-André Amar (1755-1816) – politico francese
 Licco Amar (1891-1959) – violinista ungherese
 Ludu Daw Amar, nota anche come Ludu Daw Ah Mar (1915-2008) – giornalista e scrittrice birmana
 Mohammed Alí Amar, meglio conosciuto come Nayim (1966) – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Sion Segre Amar (1910-2003) – scrittore italiano di origini ebraiche
 William Amar Keys, detto Billy (1977) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense

Altro 
 Apertura Amar – apertura degli scacchi